Daniel Bahr - um político alemão do Partido Democrata Livre.
Bahr al-Ghazal Ocidental - um estado do Sudão do Sul.
Bahr el Ghazal - uma das regiões do Sudão do Sul.
Bahr al-Ghazal do Norte - um estado (wilayat) do Sudão do Sul. 
Walter Bahr - um ex-futebolista norte-americano, descrito como um dos melhores que já jogaram pelo país. 
Francisco Guilherme Bahr - um ex-futebolista brasileiro.
Hermann Bahr - um escritor, dramaturgo, diretor e crítico austríaco.
Rudolf Bahr - um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.
Matt Bahr - um ex-jogador profissional de futebol americano estadunidense. 
Artur Bahr - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.
Günther Bahr - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.
Chris Bahr - um ex-jogador profissional de futebol americano estadunidense.

Desambiguação